Jada – forma spagnola del nome proprio di persona Giada
 Jada – area a governo locale (local government area) della Nigeria
 Jada – cantante danese